Швейцария приняла участие в «Евровидении 1963», проходившем в Лондоне, Великобритания. Страну представила Эстер Офарим с песней «T’en va pas», выступившая под номером 10. В этом году страна заняла второе место, получив 40 баллов. Комментаторами конкурса от Швейцарии в этом году стали Теодор Халлер (TV DRS), Жорж Арди (TSR) и Ренато Тальяни (TSI), а глашатаем — Александр Бургер.

Эстер Офарим выступила в сопровождении оркестра под руководством Эрика Робинсона.

Национальный отбор 

Финал национального отбора состоялся 9 февраля 1963 года в телестудии TSR в Женеве. Ведущими конкурса были Хайди Кабель, Маския Кантони и Клод Эвелин. Победу одержала Эстер Офарим с песней «T’en va pas», выбранная жюри из 27 человек. В отборе также принимала участие Анита Траверси, представительница Швейцарии в 1960 году.

Страны, отдавшие баллы Швейцарии 
Каждая страна присуждала от 1 до 5 баллов пяти наиболее понравившимся песням.

Страны, получившие баллы от Швейцарии

Примечания 

Страны на «Евровидении-1963»